Der Name Chnumhotep steht für:

 den altägyptischen Beamten Chnumhotep (5. Dynastie)
 den altägyptischen Bürgermeister von Menat-Chufu Chnumhotep I. (12. Dynastie)
 den altägyptischen Bürgermeister von Menat-Chufu Chnumhotep II. (12. Dynastie)
 den altägyptischen Wesir Chnumhotep (Wesir)